|-
|(63501)||2001 OD70|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,208|| align=right|3,32|| align=right|3,708||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63502)||2001 OD72|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,249|| align=right|1,32|| align=right|3,617||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63503)||2001 OE72|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,228|| align=right|5,98|| align=right|3,220||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63504)||2001 OO78|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,110|| align=right|10,16|| align=right|5,142||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63505)||2001 OP79|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,137|| align=right|9,78|| align=right|4,311||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63506)||2001 OH81|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,252|| align=right|10,78|| align=right|4,045||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63507)||2001 OL81|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,262|| align=right|1,97|| align=right|3,650||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63508)||2001 OQ81|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,192|| align=right|8,58|| align=right|4,572||MBA||26. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63509)||2001 OW83|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,080|| align=right|11,79|| align=right|4,525||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63510)||2001 OG89|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,217|| align=right|5,10|| align=right|4,230||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63511)||2001 OV92|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,090|| align=right|4,00|| align=right|3,800||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63512)||2001 OZ95|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,052|| align=right|6,89|| align=right|3,662||MBA||29. julij 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63513)||2001 OV96|| align=right|15,8|| align=right|1,940|| align=right|0,060|| align=right|17,60|| align=right|2,702||MBA||25. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63514)||2001 OY99|| align=right|14,8|| align=right|3,013|| align=right|0,007|| align=right|8,38|| align=right|5,230||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63515)||2001 OE100|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,140|| align=right|1,91|| align=right|4,002||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63516)||2001 OL103|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,121|| align=right|18,49|| align=right|5,643||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63517)||2001 OM104|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|16,09|| align=right|5,552||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63518)||2001 OM105|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,137|| align=right|9,89|| align=right|5,140||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63519)||2001 OJ107|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,166|| align=right|5,31|| align=right|3,445||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63520)||2001 PF|| align=right|14,7|| align=right|2,936|| align=right|0,096|| align=right|16,52|| align=right|5,031||MBA||3. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63521)||2001 PL|| align=right|14,0|| align=right|2,618|| align=right|0,139|| align=right|21,19|| align=right|4,236||MBA||5. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63522)||2001 PP|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,264|| align=right|12,72|| align=right|5,450||MBA||6. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63523)||2001 PH1|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,246|| align=right|3,30|| align=right|4,174||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63524)||2001 PP2|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,128|| align=right|3,96|| align=right|4,133||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63525)||2001 PU2|| align=right|15,1|| align=right|2,863|| align=right|0,125|| align=right|4,00|| align=right|4,844||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63526)||2001 PO7|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,095|| align=right|7,98|| align=right|4,492||MBA||7. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63527)||2001 PM8|| align=right|15,9|| align=right|1,911|| align=right|0,065|| align=right|24,44|| align=right|2,641||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63528)||2001 PX13|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,036|| align=right|7,81|| align=right|5,193||MBA||13. avgust 2001||Badlands||Badlands
|-
|(63529)||2001 PY19|| align=right|14,9|| align=right|2,864|| align=right|0,324|| align=right|8,34|| align=right|4,846||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63530)||2001 PG20|| align=right|14,6|| align=right|2,887|| align=right|0,088|| align=right|17,07|| align=right|4,905||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63531)||2001 PW20|| align=right|15,9|| align=right|2,926|| align=right|0,081|| align=right|3,29|| align=right|5,005||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63532)||2001 PJ22|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,065|| align=right|8,74|| align=right|5,597||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63533)||2001 PY22|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,123|| align=right|8,13|| align=right|4,156||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63534)||2001 PR24|| align=right|15,1|| align=right|3,125|| align=right|0,167|| align=right|1,26|| align=right|5,522||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63535)||2001 PY24|| align=right|16,2|| align=right|2,201|| align=right|0,104|| align=right|5,40|| align=right|3,266||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63536)||2001 PS25|| align=right|14,9|| align=right|2,991|| align=right|0,198|| align=right|12,56|| align=right|5,171||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63537)||2001 PS33|| align=right|14,6|| align=right|3,043|| align=right|0,105|| align=right|11,40|| align=right|5,307||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63538)||2001 PG38|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,123|| align=right|16,91|| align=right|5,485||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63539)||2001 PH39|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|12,61|| align=right|4,165||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63540)||2001 PN39|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,201|| align=right|12,51|| align=right|3,660||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63541)||2001 PY41|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,082|| align=right|13,22|| align=right|4,014||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63542)||2001 PE45|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,168|| align=right|5,37|| align=right|5,644||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63543)||2001 PJ45|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,081|| align=right|2,46|| align=right|4,351||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63544)||2001 PD47|| align=right|14,6|| align=right|3,056|| align=right|0,249|| align=right|0,54|| align=right|5,342||MBA||13. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63545)||2001 PB48|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,286|| align=right|23,36|| align=right|3,611||MBA||3. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63546)||2001 PX53|| align=right|15,9|| align=right|2,990|| align=right|0,091|| align=right|13,38|| align=right|5,169||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63547)||2001 PD57|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,119|| align=right|10,76|| align=right|5,664||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63548)||2001 PD58|| align=right|15,3|| align=right|3,217|| align=right|0,158|| align=right|5,16|| align=right|5,769||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63549)||2001 PJ63|| align=right|16,2|| align=right|2,613|| align=right|0,185|| align=right|2,80|| align=right|4,224||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63550)||2001 PX64|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,076|| align=right|3,09|| align=right|4,121||MBA||1. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63551)||2001 QS1|| align=right|16,4|| align=right|2,172|| align=right|0,110|| align=right|1,72|| align=right|3,201||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63552)||2001 QC4|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,105|| align=right|3,53|| align=right|4,465||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63553)||2001 QV6|| align=right|17,0|| align=right|2,110|| align=right|0,065|| align=right|1,57|| align=right|3,064||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63554)||2001 QA8|| align=right|14,4|| align=right|3,370|| align=right|0,056|| align=right|7,13|| align=right|6,186||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63555)||2001 QD8|| align=right|16,1|| align=right|2,944|| align=right|0,068|| align=right|2,07|| align=right|5,051||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63556)||2001 QE10|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,162|| align=right|5,75|| align=right|3,263||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63557)||2001 QN10|| align=right|16,9|| align=right|2,162|| align=right|0,131|| align=right|0,90|| align=right|3,179||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63558)||2001 QR10|| align=right|17,0|| align=right|2,169|| align=right|0,150|| align=right|4,74|| align=right|3,193||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63559)||2001 QH13|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,136|| align=right|1,82|| align=right|3,753||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63560)||2001 QK13|| align=right|17,7|| align=right|2,187|| align=right|0,157|| align=right|1,72|| align=right|3,233||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63561)||2001 QL13|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,225|| align=right|2,48|| align=right|3,758||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63562)||2001 QA15|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|4,143||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63563)||2001 QU15|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,198|| align=right|3,56|| align=right|3,896||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63564)||2001 QW17|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,219|| align=right|3,64|| align=right|5,239||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63565)||2001 QP18|| align=right|15,2|| align=right|2,961|| align=right|0,119|| align=right|9,57|| align=right|5,095||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63566)||2001 QT18|| align=right|15,0|| align=right|3,040|| align=right|0,137|| align=right|9,62|| align=right|5,300||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63567)||2001 QK19|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,153|| align=right|3,73|| align=right|3,390||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63568)||2001 QA21|| align=right|14,3|| align=right|3,253|| align=right|0,150|| align=right|2,32|| align=right|5,867||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63569)||2001 QK22|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,208|| align=right|13,68|| align=right|4,118||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63570)||2001 QN22|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,117|| align=right|7,84|| align=right|4,279||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63571)||2001 QC23|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,196|| align=right|2,80|| align=right|3,775||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63572)||2001 QD23|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,181|| align=right|3,69|| align=right|3,432||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63573)||2001 QG23|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,309|| align=right|4,12|| align=right|4,126||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63574)||2001 QH25|| align=right|15,9|| align=right|2,161|| align=right|0,149|| align=right|4,33|| align=right|3,176||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63575)||2001 QQ27|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,146|| align=right|12,87|| align=right|4,075||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63576)||2001 QS27|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,139|| align=right|6,13|| align=right|3,419||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63577)||2001 QU27|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,116|| align=right|6,86|| align=right|3,624||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63578)||2001 QD28|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,171|| align=right|2,00|| align=right|3,785||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63579)||2001 QO29|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,103|| align=right|6,96|| align=right|3,335||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63580)||2001 QW29|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,205|| align=right|3,06|| align=right|3,655||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63581)||2001 QC30|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,229|| align=right|2,53|| align=right|3,636||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63582)||2001 QL30|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,314|| align=right|3,91|| align=right|5,370||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63583)||2001 QP31|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,285|| align=right|10,80|| align=right|3,492||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63584)||2001 QY33|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,083|| align=right|8,24|| align=right|5,660||MBA||19. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(63585)||2001 QB44|| align=right|15,4|| align=right|2,963|| align=right|0,112|| align=right|10,87|| align=right|5,100||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63586)||2001 QK44|| align=right|15,1|| align=right|3,048|| align=right|0,171|| align=right|1,69|| align=right|5,319||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63587)||2001 QH47|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,045|| align=right|3,66|| align=right|5,312||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63588)||2001 QB49|| align=right|17,5|| align=right|2,146|| align=right|0,166|| align=right|2,10|| align=right|3,142||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63589)||2001 QX49|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,086|| align=right|11,26|| align=right|5,201||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63590)||2001 QM59|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,228|| align=right|3,56|| align=right|3,613||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63591)||2001 QF61|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,164|| align=right|1,66|| align=right|5,474||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63592)||2001 QM61|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,156|| align=right|5,12|| align=right|3,462||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63593)||2001 QZ62|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,141|| align=right|6,60|| align=right|3,623||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63594)||2001 QU63|| align=right|15,5|| align=right|3,205|| align=right|0,178|| align=right|2,51|| align=right|5,737||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63595)||2001 QW63|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|6,47|| align=right|3,473||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63596)||2001 QG64|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,236|| align=right|8,52|| align=right|4,651||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63597)||2001 QH65|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,235|| align=right|12,91|| align=right|4,117||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63598)||2001 QJ65|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,083|| align=right|7,28|| align=right|4,450||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63599)||2001 QN65|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,036|| align=right|5,75|| align=right|4,536||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63600)||2001 QY65|| align=right|13,9|| align=right|3,020|| align=right|0,042|| align=right|8,80|| align=right|5,248||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63601)||2001 QD66|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,086|| align=right|6,16|| align=right|3,610||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63602)||2001 QE67|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,203|| align=right|14,12|| align=right|4,388||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63603)||2001 QG67|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,211|| align=right|7,03|| align=right|4,419||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63604)||2001 QC68|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,154|| align=right|14,59|| align=right|4,212||MBA||16. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63605)||2001 QE68|| align=right|16,0|| align=right|1,906|| align=right|0,095|| align=right|26,23|| align=right|2,631||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(63606)||2001 QK69|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,095|| align=right|10,32|| align=right|5,646||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63607)||2001 QG70|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,159|| align=right|5,13|| align=right|3,661||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63608)||2001 QD72|| align=right|16,3|| align=right|2,370|| align=right|0,220|| align=right|2,31|| align=right|3,647||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63609)||2001 QY72|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,111|| align=right|2,05|| align=right|5,155||MBA||20. avgust 2001||Pic du Midi||Pic du Midi
|-
|(63610)||2001 QT75|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,198|| align=right|4,28|| align=right|4,133||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63611)||2001 QX75|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,095|| align=right|4,22|| align=right|3,364||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63612)||2001 QK76|| align=right|15,6|| align=right|2,464|| align=right|0,165|| align=right|7,00|| align=right|3,867||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63613)||2001 QO76|| align=right|14,1|| align=right|2,775|| align=right|0,100|| align=right|10,94|| align=right|4,622||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63614)||2001 QF77|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,171|| align=right|13,71|| align=right|4,060||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63615)||2001 QB78|| align=right|14,9|| align=right|2,374|| align=right|0,182|| align=right|5,11|| align=right|3,656||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63616)||2001 QN78|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|13,86|| align=right|4,367||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63617)||2001 QO78|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,202|| align=right|6,72|| align=right|3,385||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63618)||2001 QP78|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,202|| align=right|3,45|| align=right|3,669||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63619)||2001 QV78|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,093|| align=right|10,62|| align=right|3,524||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63620)||2001 QW78|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,135|| align=right|5,05|| align=right|3,712||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63621)||2001 QZ78|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,205|| align=right|2,26|| align=right|3,809||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63622)||2001 QE79|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,082|| align=right|12,24|| align=right|5,386||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63623)||2001 QN79|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,788||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63624)||2001 QX79|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,188|| align=right|2,35|| align=right|3,630||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63625)||2001 QC80|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,031|| align=right|3,70|| align=right|3,357||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63626)||2001 QH80|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,223|| align=right|9,46|| align=right|4,432||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63627)||2001 QJ80|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,190|| align=right|4,43|| align=right|3,561||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63628)||2001 QN80|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,041|| align=right|10,65|| align=right|5,723||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63629)||2001 QU80|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,160|| align=right|12,68|| align=right|4,369||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63630)||2001 QE83|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,265|| align=right|4,29|| align=right|3,641||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63631)||2001 QY83|| align=right|14,6|| align=right|2,619|| align=right|0,314|| align=right|4,94|| align=right|4,238||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63632)||2001 QG84|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|15,04|| align=right|4,243||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63633)||2001 QR84|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,097|| align=right|3,87|| align=right|3,345||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63634)||2001 QU86|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,070|| align=right|21,82|| align=right|4,135||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63635)||2001 QM88|| align=right|16,4|| align=right|2,771|| align=right|0,118|| align=right|5,52|| align=right|4,612||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63636)||2001 QJ90|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,105|| align=right|8,07|| align=right|3,416||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63637)||2001 QT90|| align=right|15,0|| align=right|1,936|| align=right|0,075|| align=right|19,26|| align=right|2,692||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63638)||2001 QM92|| align=right|14,7|| align=right|3,060|| align=right|0,083|| align=right|8,90|| align=right|5,351||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63639)||2001 QQ93|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,209|| align=right|8,59|| align=right|4,494||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63640)||2001 QM94|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,143|| align=right|2,69|| align=right|3,300||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63641)||2001 QE97|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,036|| align=right|9,00|| align=right|5,163||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63642)||2001 QK97|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,163|| align=right|5,84|| align=right|3,473||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63643)||2001 QC99|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,213|| align=right|9,32|| align=right|4,307||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63644)||2001 QY99|| align=right|15,9|| align=right|1,924|| align=right|0,057|| align=right|20,95|| align=right|2,669||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63645)||2001 QY101|| align=right|16,3|| align=right|2,289|| align=right|0,212|| align=right|2,91|| align=right|3,464||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63646)||2001 QA102|| align=right|16,1|| align=right|2,685|| align=right|0,191|| align=right|6,77|| align=right|4,400||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63647)||2001 QD104|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,212|| align=right|2,33|| align=right|5,768||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63648)||2001 QP104|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,164|| align=right|5,51|| align=right|3,357||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63649)||2001 QT105|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,140|| align=right|6,21|| align=right|3,772||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63650)||2001 QN106|| align=right|15,2|| align=right|3,202|| align=right|0,141|| align=right|5,56|| align=right|5,729||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63651)||2001 QS107|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,205|| align=right|4,73|| align=right|4,397||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63652)||2001 QG108|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,005|| align=right|3,35|| align=right|4,486||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63653)||2001 QQ109|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,171|| align=right|7,15|| align=right|3,760||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63654)||2001 QD113|| align=right|13,4|| align=right|3,116|| align=right|0,189|| align=right|23,57|| align=right|5,499||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63655)||2001 QV113|| align=right|16,0|| align=right|2,613|| align=right|0,161|| align=right|4,18|| align=right|4,224||MBA||26. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(63656)||2001 QC114|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,058|| align=right|7,22|| align=right|3,731||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63657)||2001 QV114|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|8,84|| align=right|3,382||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63658)||2001 QJ115|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,100|| align=right|7,50|| align=right|5,161||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63659)||2001 QM116|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,102|| align=right|5,47|| align=right|4,555||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63660)||2001 QV119|| align=right|14,0|| align=right|2,891|| align=right|0,047|| align=right|3,31|| align=right|4,915||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63661)||2001 QC120|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,060|| align=right|11,03|| align=right|5,441||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63662)||2001 QE120|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,161|| align=right|4,03|| align=right|3,413||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63663)||2001 QQ120|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,045|| align=right|8,75|| align=right|5,583||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63664)||2001 QQ121|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,127|| align=right|4,48|| align=right|4,379||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63665)||2001 QC124|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,195|| align=right|3,06|| align=right|3,550||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63666)||2001 QD129|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,096|| align=right|6,00|| align=right|3,567||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63667)||2001 QK130|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,167|| align=right|10,22|| align=right|5,389||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63668)||2001 QP131|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,251|| align=right|14,37|| align=right|4,033||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63669)||2001 QS131|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,182|| align=right|3,41|| align=right|3,702||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63670)||2001 QY131|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,032|| align=right|8,49|| align=right|5,336||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63671)||2001 QK132|| align=right|15,0|| align=right|3,051|| align=right|0,088|| align=right|9,72|| align=right|5,328||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63672)||2001 QM134|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,129|| align=right|13,52|| align=right|4,187||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63673)||2001 QL135|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|5,04|| align=right|3,413||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63674)||2001 QO136|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,080|| align=right|10,71|| align=right|4,123||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63675)||2001 QY137|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,129|| align=right|5,97|| align=right|3,569||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63676)||2001 QM139|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,191|| align=right|7,45|| align=right|3,376||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63677)||2001 QY139|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,142|| align=right|6,23|| align=right|3,592||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63678)||2001 QL140|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,113|| align=right|9,03|| align=right|5,216||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63679)||2001 QN145|| align=right|17,4|| align=right|2,407|| align=right|0,150|| align=right|0,99|| align=right|3,733||MBA||24. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63680)||2001 QD147|| align=right|14,9|| align=right|3,092|| align=right|0,164|| align=right|10,05|| align=right|5,437||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63681)||2001 QE147|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,126|| align=right|10,01|| align=right|3,706||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63682)||2001 QZ147|| align=right|14,1|| align=right|2,587|| align=right|0,189|| align=right|14,55|| align=right|4,159||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63683)||2001 QJ150|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,297|| align=right|8,28|| align=right|5,344||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63684)||2001 QL152|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,042|| align=right|3,11|| align=right|5,008||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63685)||2001 QT152|| align=right|16,0|| align=right|2,590|| align=right|0,050|| align=right|4,27|| align=right|4,168||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63686)||2001 QY152|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,168|| align=right|1,92|| align=right|3,405||MBA||26. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(63687)||2001 QH154|| align=right|14,3|| align=right|2,805|| align=right|0,065|| align=right|14,25|| align=right|4,697||MBA||30. avgust 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(63688)||2001 QR154|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,112|| align=right|12,30|| align=right|5,616||MBA||28. avgust 2001||Kleť||Klet
|-
|(63689)||2001 QK155|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,146|| align=right|5,92|| align=right|3,399||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63690)||2001 QY156|| align=right|15,1|| align=right|2,967|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|5,111||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63691)||2001 QY157|| align=right|15,8|| align=right|2,880|| align=right|0,075|| align=right|1,80|| align=right|4,888||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63692)||2001 QQ160|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,175|| align=right|0,49|| align=right|3,666||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63693)||2001 QN161|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,116|| align=right|3,71|| align=right|4,051||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63694)||2001 QB167|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,017|| align=right|9,00|| align=right|4,531||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63695)||2001 QM168|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,151|| align=right|5,74|| align=right|3,526||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63696)||2001 QV169|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,114|| align=right|4,78|| align=right|3,479||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63697)||2001 QY177|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,052|| align=right|10,93|| align=right|5,373||MBA||26. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63698)||2001 QK179|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,289|| align=right|4,50|| align=right|4,360||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63699)||2001 QG181|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,171|| align=right|13,63|| align=right|5,162||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63700)||2001 QR181|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,217|| align=right|4,98|| align=right|4,137||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63701)||2001 QA182|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,145|| align=right|12,92|| align=right|3,502||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63702)||2001 QK182|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,137|| align=right|7,00|| align=right|3,890||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63703)||2001 QB185|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,109|| align=right|12,34|| align=right|5,419||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63704)||2001 QS187|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,276|| align=right|22,55|| align=right|3,616||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63705)||2001 QJ195|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,223|| align=right|11,54|| align=right|4,553||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63706)||2001 QS196|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,178|| align=right|23,63|| align=right|3,525||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63707)||2001 QX197|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,103|| align=right|15,04|| align=right|4,324||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63708)||2001 QA198|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,139|| align=right|6,16|| align=right|3,454||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63709)||2001 QY198|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,134|| align=right|6,51|| align=right|3,548||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63710)||2001 QC200|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,170|| align=right|3,59|| align=right|3,413||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63711)||2001 QD200|| align=right|15,7|| align=right|2,166|| align=right|0,023|| align=right|3,68|| align=right|3,188||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63712)||2001 QH200|| align=right|14,8|| align=right|2,539|| align=right|0,158|| align=right|13,81|| align=right|4,045||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63713)||2001 QY206|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,148|| align=right|1,87|| align=right|5,371||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63714)||2001 QF208|| align=right|17,1|| align=right|2,216|| align=right|0,120|| align=right|5,17|| align=right|3,297||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63715)||2001 QL212|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,213|| align=right|1,98|| align=right|3,526||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63716)||2001 QV216|| align=right|17,0|| align=right|2,430|| align=right|0,092|| align=right|4,88|| align=right|3,788||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63717)||2001 QT220|| align=right|15,3|| align=right|2,661|| align=right|0,180|| align=right|7,59|| align=right|4,339||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63718)||2001 QT225|| align=right|15,4|| align=right|3,053|| align=right|0,051|| align=right|8,87|| align=right|5,334||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63719)||2001 QV225|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,051|| align=right|8,93|| align=right|5,424||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63720)||2001 QS228|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,137|| align=right|6,50|| align=right|3,569||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63721)||2001 QH234|| align=right|15,4|| align=right|3,209|| align=right|0,163|| align=right|0,88|| align=right|5,748||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63722)||2001 QK235|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,273|| align=right|9,27|| align=right|5,469||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63723)||2001 QN235|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,150|| align=right|6,55|| align=right|3,538||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63724)||2001 QO235|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,064|| align=right|9,09|| align=right|5,381||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63725)||2001 QP235|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,095|| align=right|9,10|| align=right|5,290||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63726)||2001 QQ235|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,127|| align=right|4,48|| align=right|4,490||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63727)||2001 QO237|| align=right|15,2|| align=right|2,854|| align=right|0,072|| align=right|2,40|| align=right|4,820||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63728)||2001 QW237|| align=right|16,5|| align=right|2,417|| align=right|0,182|| align=right|2,32|| align=right|3,758||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63729)||2001 QG238|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,233|| align=right|2,96|| align=right|3,795||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63730)||2001 QB239|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,161|| align=right|2,02|| align=right|3,714||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63731)||2001 QE241|| align=right|14,8|| align=right|2,837|| align=right|0,014|| align=right|1,84|| align=right|4,777||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63732)||2001 QR241|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,059|| align=right|2,50|| align=right|5,531||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63733)||2001 QK244|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,045|| align=right|2,18|| align=right|5,416||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63734)||2001 QN246|| align=right|15,7|| align=right|2,306|| align=right|0,221|| align=right|3,27|| align=right|3,502||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63735)||2001 QQ246|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,208|| align=right|9,36|| align=right|4,546||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63736)||2001 QF249|| align=right|14,7|| align=right|3,026|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|5,264||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63737)||2001 QN249|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,135|| align=right|5,16|| align=right|3,588||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63738)||2001 QA251|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,025|| align=right|9,96|| align=right|4,507||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63739)||2001 QD251|| align=right|17,0|| align=right|2,220|| align=right|0,133|| align=right|7,99|| align=right|3,306||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63740)||2001 QO251|| align=right|16,6|| align=right|2,445|| align=right|0,062|| align=right|8,33|| align=right|3,823||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63741)||2001 QV254|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,075|| align=right|9,23|| align=right|3,617||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63742)||2001 QK256|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,188|| align=right|9,98|| align=right|5,277||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63743)||2001 QL256|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,091|| align=right|9,53|| align=right|5,363||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63744)||2001 QT256|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,226|| align=right|5,42|| align=right|4,220||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63745)||2001 QU258|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,113|| align=right|6,23|| align=right|3,513||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63746)||2001 QF263|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,178|| align=right|6,65|| align=right|3,523||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63747)||2001 QG263|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,230|| align=right|5,62|| align=right|4,177||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63748)||2001 QH263|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,181|| align=right|3,36|| align=right|3,843||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63749)||2001 QU263|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|7,35|| align=right|3,589||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63750)||2001 QG264|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,167|| align=right|5,60|| align=right|3,491||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov